Riacho de Santana (Bahia), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
Riacho de Santana (Rio Grande do Norte), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte